Bijnaam van Hannie Schaft
Het meisje met het rode haar (boek), boek van Theun de Vries uit 1956 over Schaft
Het meisje met het rode haar (film), Nederlandse film gebaseerd op bovenstaand boek